Фэ́рчайлд (Фэ́йрчайлд) () — многозначный термин.

Фамилия 
 Фэрчайлд, Барбара — американская кантри-певица и автор песен из Кнобеля, Арканзас.
 Фэрчайлд, Кейтлин — героиня комикса Gen 13.
 Фэрчайлд, Дэвид — американский ботаник и исследователь растений.
 Фэрчайлд, Джорж Томпсон — американский просветитель, президент университета.
 Фэрчайлд, Джорж Уинтроп (1854—1924) — сенатор США.
 Фэрчайлд, Лидия — американская женщина-химера.
 Фэрчайлд, Морган — американская актриса кино.
 Фэрчайлд, Шерман — авиатор, изобретатель.
 Фэрчайлд, Томас (1667—1729) — британский садовод, первым в истории создавший межвидовой гибрид растений.
 Фэрчайлд, Томас Эдвард — американский политик, федеральный судья.
 Фэрчайлд, Чарльз Стеббинс (1842—1924) — американский политик, 38-й министр финансов США.

Топоним 
 Фэрчайлд (авиабаза) — авиабаза в США.
 Фэрчайлд (Висконсин)
 Фэрчайлдс (Техас)

Компании 
 Фэрчайлд Корпорейшен ()
 Фэрчайлд Индастрис ()
 Fairchild Imaging (бывшая Fairchild Camera and Instrument)
 Фэрчайлд Эриел Сервейс ()
 Фэрчайлд Публикейшен ()
 Фэрчайлд Эркрафт () — канадский авиастроитель
 Fairchild Semiconductor — американская компания, производящая в основном схемы управления питанием
 Фэрчайлд Груп () — китайская медиакомпания

Прочее 
 Fairchild Channel F, одна из первых игровых приставок
 Fairchild F8, 8-битный процессор
 Fairchild tangerine
 Fairchild — японская поп-группа, существовавшая в 1988—1993 годах
 Fairchild, стилизовано как FAIRCHILD — австралийская инди-поп-рок-группа, образованная в 2013 году

Примечания